Крістін Кунс і Коріна Мораріу були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Кунс, яка виступала в парі з Ніколь Пратт.

Кунс і Пратт програли у чвертьфіналі парі Хіракі Ріка і Александра Ольша.

Елс Калленс і Жюлі Алар-Декюжі виграли титул, перемігши у фіналі пару Хіракі та Ольша з рахунком 3–6, 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Елс Калленс /  Жюлі Алар-Декюжі (чемпіонки)
 Крістін Кунс /  Ніколь Пратт (чвертьфінал)
 Міхо Саекі /  Юка Йосіда (півфінал)
 Лізель Горн /  Каті Шлукебір (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Volvo Women's Open 1998 Doubles Draw 

PTT Pattaya Open
Тур WTA 1998
PTT